Černčice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Černčice, Gemeinde im Okres Náchod
Černčice, Gemeinde im Okres Louny, siehe Černčice u Loun
Černčice, Ortsteil von Petrohrad, Okres Louny
Černčice, Ortsteil von Žalany, Okres Teplice